Calhoun County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Calhoun County (Alabama)
 Calhoun County (Arkansas)
 Calhoun County (Florida)
 Calhoun County (Georgia)
 Calhoun County (Illinois)
 Calhoun County (Iowa)
 Calhoun County (Michigan)
 Calhoun County (Mississippi)
 Calhoun County (South Carolina)
 Calhoun County (Texas)
 Calhoun County (West Virginia)